La route départementale 213 dans le Puy-de-Dôme.
 La route départementale 213 appelée Route bleue, en Loire-Atlantique.